Будако́в — русская фамилия.

 Будаков, Александр Владимирович (род. 1985) — российский футболист.
 Будаков, Аркадий Васильевич (1916 — 2003) — советский дипломат.
 Будаков, Виктор Викторович — писатель, член СП СССР, з.д.к. РСФСР

См. также 
 Будаково
 Будак